CD, Cd, cd cD — аббревиатура или обозначение:
 Compact Disc — оптический носитель информации.
 Certificate of deposit — ценная бумага.
 Cluster of Differentiation — номенклатура дифференцировочных антигенов лейкоцитов человека.
 Corps Diplomatique — обозначение автомобилей дипломатического персонала.
 Civil Defense — гражданская оборона в англоязычных странах.
 Conservation Dependent — видовая субкатегория Международного союза охраны природы.
  (Chinese Dragon) — марка автомобиля.
 Christian Dior — французский дом моды.
 České dráhy (ČD) — Чешские железные дороги.
 CD — число 400 в римской системе счисления.
 CD — число 205 в шестнадцатеричной системе счисления.
 Cd, Cadmium — кадмий, химический элемент периодической системы Менделеева.
 cd (candela) — международное обозначение единицы силы света.
 cd (change directory) — команда Unix, DOS/Windows и других ОС для изменения текущего рабочего каталога.
 .cd — национальный интернет-домен верхнего уровня для Демократической Республики Конго.
 CD — обязательный танец в фигурном катании.
 CD Projekt - польская студия по разработке видеоигр.

См. также 
 КД